Hemicrepidius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1839. Hemicrepidius ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Hemicrepidius